«Дедушка Мазай и зайцы» — советский мультипликационный фильм, созданный на Свердловской киностудии в 1980 году.

Снят по мотивам одноимённого стихотворения Н. А. Некрасова.

Сюжет 
Сказка о деде Мазае, который живёт в утопающей в зелени деревне. Он вдов, бездетен, имеет лишь внука. Жалко Мазаю, что дичи мало в лесу, потому что и стреляют её, и силками ловят. И сокрушается он, что нет у людей совести — таких беззащитных зверушек убивают. Как-то раз он за дровами в лодке поехал, а вода всё прибывает и прибывает, и бедные зайцы кто вплавь пытается до берега добраться, кто на древесном стволе по воле волн плывет... Мазай пожалел зайчат и помог им спастись: одних в лодку свою посадил; других, зацепив  багром бревнышко, на котором они приютились, на нем же и вывез на сухое место. Там длинноухие разбежались — кто в рощу, а кто в густые кусты. 
Этого случая дед Мазай не забыл и не раз рассказывал о нём во время привалов на охоте.

Создатели 
 автор сценария — Александр Розин
 режиссёр-постановщик — Галина Тургенева
 оператор — Валентин Баженов
 художник — Н. Павлов
 кукловоды: Валентин Баженов, Татьяна Мухлынина
 художники по куклам: Наталия Субботина, Нелли Малюкова
 куклы и декорации Юрия Ушакова, Владимира Серебрянникова
 ассистент оператора — А. Севостьянов
 ассистент художника — Е. Павлова
 музыкальное оформление — Елена Черницкая
 текст читает Евгений Лебедев
 звукооператор — Р. Шумелов
 монтаж Т. Протопоповой
 редактор — Ирина Дуйкова
 директор — Фёдор Антонов

Видеоиздания 
В России и СНГ в 2000-е годы выпускался на DVD в одноимённом сборнике мультфильмов Свердловской киностудии, распространитель — компания «Крупный план» со звуком Hi-Fi Stereo и в системе PAL.

См. также 
 «Генерал Топтыгин» — мультфильм по стихотворению Н. А. Некрасова.
Анализ стихотворения  «Дед Мазай и зайцы» Н.А. Некрасова.

Примечания

Ссылки 
 Каталог ТПО «Союзтелефильм» 
 
 
 «Дедушка Мазай и зайцы» (мультфильм) на youtube

Короткометражные мультфильмы СССР 1980-х годов
Кукольные мультфильмы СССР 1980 года
Мультфильмы Свердловской киностудии
Мультфильмы о зайцах
Экранизации произведений Николая Некрасова